Ronvaux (België), een gehucht in Chevetogne, deelgemeente van de Belgische stad Ciney
Ronvaux (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk